Новопетропавловский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Новопетропавловский сельсовет — в Далматовском районе Курганской области.
 Новопетропавловский сельсовет — в Гайском районе Оренбургской области.